Vidal kan som auktorsförkortning betyda:

 António José Vidal
 Jules Eugène Vidal
 Sebastián Vidal y Soler
 António José Rodrigo Vidal

Robotskapade auktorsförkortningar